Feuillanterne kan henvise til flere artikler:

 Feuillanterne, en fransk politisk klub under den Franske Revolution
 Feuillanterne (munkeorden), en kongregation af cisterciensere, som oprettedes i Paris i 1574.